Zawody inaugurujące Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2017 odbyły się w dniach 14–15 lipca w Wiśle na skoczni dużej im. Adama Małysza. W pierwszej kolejności odbył się konkurs drużynowy, który wygrała reprezentacja Polski a dzień później konkurs indywidualny, który zwyciężył Dawid Kubacki przed Maciejem Kotem oraz Karlem Geigerem.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Wiśle była Agnieszka Baczkowska oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Geir Steinar Løng, a jego asystentem – Thomas Haßlberger.

Wyniki

Kwalifikacje (13.07.2017)

Konkurs drużynowy (14.07.2017)

Konkurs Indywidualny (15.07.2017)

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Program zawodów – http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3016/2018JP3016PROG.pdf
 Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3016/2018JP3016RLQ.pdf
 Konkurs drużynowy – http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3001/2018JP3001RL.pdf
 Konkurs indywidualny – http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3002/2018JP3002RL.pdf
 Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po zawodach w Wiśle – http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3002/2018JP3002NCS.pdf
 Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix po zawodach w Wiśle – http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3002/2018JP3002STGP.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2017
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle
2017 w polskim sporcie